Como apellido inglés, Bellamy puede referirse a:

 Craig Bellamy, futbolista de la Premier League inglesa.
 Edward Bellamy, (1850-98) norteamericano, periodista, utopista y escritor de ficción especulativa.
 Madge Bellamy, actriz estadounidense del cine mudo.
 Matt Bellamy, cantante y guitarrista británico de la banda Muse.
 Samuel Bellamy, pirata británico del siglo XVIII.
 
Con otros usos, puede referirse a:

 Bellamy La Hiena, personaje del manga y anime One Piece.
 Bellamy, película francesa de 2009, dirigida por Claude Chabrol.
 Bellamy, lugar designado por el censo de Estados Unidos.
 Bellamy Blake, personaje de la serie estadounidense de ciencia ficción The 100